Lindon (Terra Mitjana), terra al nord-oest de la Terra Mitjana que queda entre les Muntanyes Blaves i el Mar en la ficció de J.R.R. Tolkien   
 Lindon (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah 
 Vincent Lindon (Boulogne-Billancourt, 1959), actor, director i guionista francès